De Amerikaanse zone is een van de drie regionale zones van de Davis Cup in 2008.
In diverse groepen strijden landen voor promotie naar een hogere groep en proberen degradatie naar een lagere groep te voorkomen. De twee beste landen uit de eerste regionale groep plaatsen zich voor een promotiewedstrijd waarin promotie naar de wereldgroep kan worden afgedwongen.

Groep I

Groep II

Groep III
De wedstrijden in Groep III werden gespeeld van 16 tot en met 20 juli in Tegucigalpa, Honduras op een hardcourt buitenbaan. Zeven landen deden mee: Aruba, Barbados, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama en Puerto Rico. Cuba zou ook mee doen maar trok zich terug.

De teams werden in twee groepen verdeeld. De top twee uit elke groep plaatst zich voor de play-offs voor de plaatsen 1-4 en de overige landen voor de degradatieplay-off. De nummers 1 en 2 promoveren en de twee laatste landen degraderen.

Eerste ronde

Groep A

  -  2-1
  -  3-0
  -  3-0

Groep B

  -  3-0
  -  3-0
  -  3-0
  -  3-0
  -  2-1
  -  3-0

Barbados en Jamaica naar de play-offs voor de plaatsen 1 t/m 4. Honduras naar de degradatieplay-off.

Guatemala en Puerto Rico naar de play-offs voor de plaatsen 1 t/m 4. Panama en Aruba naar de degradatieplay-off.

Tweede ronde
In de tweede ronde worden de resultaten van eerdere ontmoetingen uit de eerste ronde meegenomen

Plaatsen 1 t/m 4

  -  2-1
  -  2-1
  -  2-1
  -  2-1

Degradatieplay-off

  -  2-1
  -  2-0

Guatemala en Jamaica promoveren naar Groep II in 2009. Aruba en Panama degraderen naar Groep IV in 2009.

Groep IV
De wedstrijden in Groep IV werden gespeeld van 16 tot en met 20 juli in Tegucigalpa, Honduras op een hardcourt buitenbaan. Vier landen deden mee: Bermuda, Costa Rica, Haïti en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Trinidad en Tobago trok zich terug.

De teams speelden elk een keer tegen elkaar. De nummers 1 en 2 promoveren naar de Groep IV in 2009

  -  2-1
  -  3-0
  -  2-0
  -  2-0
  -  2-1
  -  3-0

Costa Rica en Haïti promoveren naar Groep III in 2009.

Externe links
 Officiële site

Davis Cup 2008